Le sigle E391 peut désigner :
 E391, numéro E de l’acide phytique, une biomolécule ;
 Route européenne 391, route reliant Trosna à Hloukhiv en Ukraine.